Miejscowości w Polsce:
 Idźki (powiat piski) – dawna wieś w powiecie piskim (woj. warmińsko-mazurskie)
 Idźki Młynowskie
 Idźki Średnie
 Idźki-Wykno